Вегард Вигерюст (; 18 ноября 1925, Довре — 27 мая 2020, Аскер) — норвежский писатель, поэт и автор текстов песен.

Книги 
 Stålstuten (1954)
 Guten som ville kjøpe Norsk Rikskringkasting (1957)
 Helten fra Songdøla (1962)
 «Герой Сонгдёлы». Пер. с норв. Л. Г. Горлиной. — М.: Прогресс, 1966. — 223 с. Серия: Мастера современной прозы.
 Sæval (1966)
 Mikla (1970)
 Istid (1972)
 Jord (1975)
 Skimt (1978)
 Sangen om Svånåtindane (1980)
 Strender (1982)
 Vel møtt, livsmot! (2002)
 Vel møtt, livsmot 2! (2009)

Примечания 

Писатели Норвегии
Поэты Норвегии